Николай Петрович Васильев:
 Васильев, Николай Петрович (1852—1891) — русский врач, описавший инфекционное заболевание — желтушный лептоспироз.
 Васильев, Николай Петрович — советский инженер, конструктор боеприпасов (артиллерийских снарядов).
 Васильев, Николай Петрович (1929—2013) — советский и российский актёр.